Сигред () — король Кента, который в 760-х годах правил совместно с Эдбертом II.

О существовании Сигреда известно по двум хартиям, одна из которых датирована 762 годом и засвидетельствована Эдбертом II.

Примечания

Литература 
 Lee, Sidney, ed. (1897). «Sigered (fl.762)». Dictionary of National Biography. Vol. 52. London: Smith, Elder & Co.

Ссылки 
 Sigered 2 // Prosopography of Anglo-Saxon England

Кентская династия
Короли Кента VIII века